Nazwisko
 Grzegorz Panfil – tenisista polski
 Jan Panfil – polski specjalista ochrony przyrody
 Józef Panfil – polski artysta malarz
 Łukasz Panfil – polski lekkoatleta
 Marcin Panfil – polski lekkoatleta
 Tomasz Panfil – polski historyk, nauczyciel akademicki
 Wanda Panfil-González – polska lekkoatletka

Inne
 Panfil lub Pamfil (gra karciana)
 Panfil lub Pamfil (karta)